Соревнования по бегу на 60 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 4—5 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

Действующей зимней чемпионкой Европы в беге на 60 метров являлась Дафне Схипперс из Нидерландов, пропускавшая этот турнир.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 4 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышли 38 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 60 метров у женщин состоялся 5 марта 2017 года. Из стартовых колодок лучше всех ушла на дистанцию украинка Олеся Повх, однако по дистанции её успела настичь Аша Филип из Великобритании, установившая новый национальный рекорд и лучший результат сезона в Европе — 7,06.

Примечания

Ссылки 
 

бег